Connell, báróság Írországban
 Connell, város az USA Washington államában
 Connell, családnév